Antoni de Ribera (País Valencià ?), músic i compositor a cavall dels segles XV i XVI
 Antoni Ribera i Jordà (Barcelona 1920 - La Garriga, Vallès Oriental 2001), escriptor català
 Antoni Ribera i Maneja (Barcelona 1879 - Madrid 1956), músic i director d'orquestra català